Weinmann, Weinman:
 Johann Anton Weinmann (1782 – 1858)
 Johann Wilhelm Weinmann (1683, Gardelegen – 1741), boticario y botánico alemán

 Weinmannia